Leierkasten steht für:
 Drehorgel, ein mechanisches Musikinstrument
 Leierkasten (Bordell), München
 Der Leierkasten, ehemalige Kneipe in Berlin